Bogenmacher oder Bogenbauer steht für:
 Handwerker, der Geigenbögen/Streichbögen (Bogen (Streichinstrument)) herstellt
 Handwerker, der Pfeilbögen (Bogen (Waffe)) herstellt, auch Bogner

Siehe auch:
 Bogner